Ранчо Кариљо има више значења:

 Ранчо Кариљо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кариљо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику